Vabres (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
  Vabres (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon